Acanthocephala peut signifier :
 Acanthocephala, un embranchement de vers parasites ;
 Acanthocephala, un genre d'insectes hétéroptères (punaises) de la famille des Coreidae.